Het ATP-toernooi van Sopot 2006 werd van 31 juli tot en met 6 augustus gespeeld in de Poolse stad Sopot. De wedstrijden vonden plaats op de gravelbanen van de Sopocki Klub Tenisowy.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Sopot
ATP-toernooi van Sopot